Jesper Jensen er navnet på flere personer:

 Jesper Jensen (håndboldspiller) (1977-) – dansk håndboldspiller
 Jesper Jensen (forfatter) (1931-2009) – dansk forfatter
 Jesper Jensen (fodboldspiller) (1988-) – dansk fodboldspiller
 Jesper Jensen (ishockeyspiller) (1987-) – dansk ishockeyspiller
 Jesper B. Jensen (1991-) – dansk ishockeyspiller